Zawodnicy w jeździe po muldach podwójnych walczyli 8 marca na trasie Kulebakken w kurorcie Voss-Myrkdalen. Mistrzostwa świata z 2011 roku obronił Kanadyjczyk Alexandre Bilodeau. Wicemistrzostwo świata wywalczył jego rodak Mikaël Kingsbury, natomiast brązowy medal zdobył Amerykanin Patrick Deneen.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza Finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki fazy finałowej

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013